Ревяки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ревяки — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Ревяки — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Ревяки — деревня в Молодечненском районе Минской области.